

Persone 
 Anne Vilde Tuxen – tuffatrice norvegese
 Erik Tuxen – direttore d'orchestra e compositore danese
 Helle Tuxen – tuffatrice norvegese
 Laurits Tuxen – pittore e scultore danese